Павловський повіт — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі XVIII–XX століттях:
 Павловський повіт — початкова назва Павлоградського повіту Азовської губернії;
 Павловський повіт — у складі Воронезького намісництва й Воронезькій губернії;
 Павловський повіт — у складі Нижньогородській губернії.